

Astronomia 
 11718 Hayward – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hayward – città della contea di Alameda, California
 Hayward – città della contea di Freeborn, Minnesota
 Hayward – villaggio della contea di Pemiscot, Missouri
 Hayward – capoluogo della contea di Sawyer, Wisconsin

Persone
Casey Hayward – giocatore di football americano
Donna Hayward – personaggio immaginario
Gordon Hayward – cestista
Jimmy Hayward – regista e sceneggiatore
Justin Hayward – chitarrista e cantante
Kara Hayward – attrice
Lazar Hayward – cestista
Lillian Hayward – attrice
Louis Hayward – attore
Robert Hayward Barlow – scrittore
Susan Hayward – attrice
Tom Hayward – pilota motociclistico
Victor Hayward – esploratore